Разумовский, Дмитрий Александрович (1968—2004) — военнослужащий, сотрудник ЦСН ФСБ России.
 Разумовский, Дмитрий Александрович (род. 1979) — шашист, шашечный тренер и организатор.